Швайнфурт:

 Швайнфурт — город в Германии, город земельного подчинения, расположен в земле Бавария.
 Швайнфурт — район в Германии. Центр района — город Швайнфурт. Район входит в землю Бавария.